Blandine N’Goran (1987-), une joueuse internationale de basket-ball ivorienne ;
 Claude N'Goran (1975-), un ancien joueur de tennis ivoirien ;
 Clément N'Goran (1969-), un joueur de tennis ivoirien ;
 Gnamien Nehemie N'Goran (1998-), un athlète ivoirien ;
 Niamien N’Goran (1949-), un homme politique ivoirien ;
 Viviane N'Goran (1962-), une personnalité ivoirienne du monde des affaires